Каркасон (Каркассон; Carcassonne):
 Каркасон — город на юге Франции.
 Каркассон (графство) — феодальное владение на юге Франции со столицей в одноименном городе
 Каркасонская крепость — средневековый архитектурный ансамбль во французском городе Каркасоне.
 Каркасон (округ) — французский округ, расположенный в департаменте Од.
 Каркассон (настольная игра) — настольная игра, получившая название по городу Каркасон.

Персоналии 
Каркасон — французская фамилия
 Каркассонн, Адольф Жозеф (1826—1891) — французский поэт и драматург. 
 Каркассонн, Давид (1789—1861) — французский врач, общественный деятель и писатель.
 Каркассон, Филипп — французский кинопродюсер.
 Каркасон, Ги (:fr:Guy Carcassonne) — французский юрист, специалист по конституционному праву.